drewnowiec – rodzaj grzybów
 drewnowiec – rodzaj statku